Rietveldpaviljoen (Venetië) - tentoonstellingsgebouw in Venetië
 Rietveldpaviljoen (Otterlo)
 Rietveldpaviljoen (Amersfoort) - zie De Zonnehof